Чемпионат Европы по хоккею на траве среди женщин 1999 — 5-й розыгрыш чемпионата Европы по хоккею на траве среди женских сборных команд. Турнир прошёл с 18 по 29 августа 1999 года на стадионе «Rot Weiss Köln» в городе Кёльн (Германия).

Победителями чемпионата (в 4-й раз в своей истории) стала сборная Нидерландов, победившая в финале сборную Германии со счётом 2:1. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Англии, обыгравшая в матче за 3-е место сборную России со счётом 5:0.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте EHF
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

1999
Август 1999 года
Спорт в Германии в 1999 году
1999 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Германии
Международные спортивные соревнования в Кёльне
Хоккей на траве
Чемпионаты Европы в Германии